George Thomson je lahko:
 George Paget Thomson, britanski fizik in nobelovec (1892-1975)
George Tomson, britanski liberalnodemokratski politik
 George Thompson, kanadski letalski as

Glej tudi 
 Thomson
 Thompson